Persepolis kan naast Persepolis, de voormalige stad in Iran, verwijzen naar:
 Persepolis (strip), een stripreeks van Marjane Satrapi
 Persepolis (film), een verfilming van deze strip.
 Persepolis FC, een Iraanse voetbalclub uit Teheran.